GMO est un sigle qui peut désigner :
 Genetically modified organism (en français, organisme génétiquement modifié), un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par l'intervention humaine ;
 gestion et management des organisations ;
 Glenn Miller Orchestra, un groupe de danse swing américain formé par Glenn Miller.